Alfa – pierwsza litera alfabetu greckiego, Α α

W matematyce
 zwyczajowe i najpopularniejsze oznaczenie dla miary kąta płaskiego lub płaszczyzny

W fizyce
 promieniowanie alfa – rodzaj promieniowania jonizującego, strumień jąder helu
 Alfa (tokamak) – radzieckie urządzenie toroidalne do badania plazmy

W chemii
 oznaczenie stopnia dysocjacji
 oznaczenie atomu węgla nr 2 – „atom węgla alfa” w kwasach karboksylowych i ich pochodnych

W biologii
 alfa, inaczej halfa – rodzaj śródziemnomorskiej trawy (ostnica bądź włókno esparto)
 osobnik alfa – osobnik przewodzący grupie, termin używany w biologii i socjologii

 W informatyce
 wersja alpha – pierwotna, testowa wersja programu, mogąca zawierać błędy (ang. bugs)
 kanał alfa – termin używany w grafice komputerowej

 Literatura i czasopisma
 Wydawnictwo Alfa – Polskie Wydawnictwo Normalizacyjne, oprócz norm wydające także literaturę piękną, głównie fantastykę
 Alfa (magazyn) – magazyn komiksowo-popularnonaukowy, wydawany w Polsce w latach 70.
 Alfa – bohater Zniewolonego umysłu Czesława Miłosza

Inne
 alfa – w brydżu, konwencja licytacyjna znana także jako Suit Asking Bid
 Alfa Centrum – sieć galerii handlowych
 Alfa – domy towarowe w Poznaniu
 Alfa – polski aparat fotograficzny
 alfa – prototyp polskiego samochodu, wykonany w 1961 roku

 alfa i omega – symbol wszechmocy Boga
 radzieckie okręty podwodne projektu 705 oznaczone Alfa w kodzie NATO

Zobacz też 
 
 Alpha
 Sojusz dla Postępu i Przebudzenia (ALFA)